Jungdong-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Sansol-myeon, socken i Yeongwol-gun, Gangwon (hette före 2021 Jungdong-myeon), 
 Jungdong-myeon, Sangju, socken i Sangju, Norra Gyeogsang,